Headley (Basingstoke and Deane) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Headley (East Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Headley – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)